Bolko III van Opole, hertog van Opole (1356-1375) en Strehlitz (1375-1382)
 Bolko III van Münsterberg, hertog van Münsterberg (1358-1410)